Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 1978 — 3-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 2 по 10 сентября 1978 года в городе Ганновер (ФРГ).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 1980 в Москве. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата впервые в своей истории стала сборная ФРГ, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 3:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 2:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1978
Сентябрь 1978 года
Спорт в Германии в 1978 году
1978 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Ганновере
Чемпионаты Европы в 1978 году